Energoatom steht für:

 das ukrainische Staatsunternehmen Energoatom (Ukraine) 
 das russische Staatsunternehmen Rosenergoatom